Цере́ра — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, но имел 54 орудия. Заложен 12 октября 1829 года в С.-Петербургском Новом адмиралтействе. Строитель Я. А. Колодкин. Спущен на воду 7 июля 1830 года, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 54 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба

Период Польского восстания 1830—1831 (Ноябрьское восстание) 
 В 1831 году в составе эскадры вице-адмирала Ф. Ф. Беллинсгаузена крейсировал у берегов Курляндии с целью предотвратить подвоз оружия и оказание помощи польским мятежникам.
 В 1832 году доставил в Данциг осадную артиллерию и затем с эскадрой находился в практическом плавании.

Период 1833—1848 
 В 1833 в составе эскадры находился в практическом плавании в Балтийском море.
 В июле 1835 в составе эскадры доставил из Кронштадта в Данциг отряд Гвардейского корпуса, а в сентябре 1835 перевез его обратно.
 3 октября 1835 во время стоянки на Ревельском рейде фрегат шквалом был сорван с якоря и сильно поврежден.
 В 1836 на буксире у парохода «Геркулес» был приведен из Ревеля в Кронштадт на ремонт.
 В 1837—1840 занимал брандвахтенный пост на Кронштадтском рейде.
 В 1844 году тимберован в Кронштадте.
 В 1846, 1847 в составе эскадр находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.

Участие в экспедиции Балтийского флота в датские воды в 1848—1850 
 25 мая 1848 вместе с транспортом «Або» вышел из Кронштадта для усиления 3-й дивизии контр-адмирала И. П. Епанчина, находившейся у острова Мэн.
 Крейсировал с дивизией у входа в пролив Малый Бельт, у островов Мэн и Рюген.
 22 августа 1848 вместе с дивизией ушел от берегов Дании и 1 сентября 1848 вернулся в Кронштадт.

В 1849—1853 в составе эскадр находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море. В том числе в кампанию 1851 года в составе отряда из восьми судов Балтийского флота под общим командованием контр-адмирала великого князя Константина Николаевича выходил в плавания по Финскому заливу.

В период Крымской войны 1853—1856 (в 1854 и 1855) в составе блокшивного отряда занимал позицию на Северном фарватере для обороны острова Котлин. Во время этой кампании на Церере нёс службу  К. К. Эбелинг, который впоследствии станет контр-адмиралом русского императорского флота.

В 1859 году продан на слом в Кронштадте.

Командиры 
 А. Н. Бровцын (1830—1833);
 И. И. Розенмейер (1835—1838);
 П. И. Геринг (1839—1843);
 Д. П. Неелов (1846);
 И. Р. Тобизин (1847—1849);
 П. А. Родионов (1850);
 А. Я. Тишевский (1851—1853);
 Н. А. Стеценков (1855).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи